YZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sarnia (OT) (Canada)